Plaats in Indonesië
 Rungkang (Losari), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Rungkang (Gandrungmangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java